ГЭС-4:
 Кубанская ГЭС-4 — гидроэлектростанция в Карачаево-Черкесии.
 Правдинская ГЭС-4 — гидроэлектростанция в Калининградской области
 Перепадная ГЭС-4 — гидроэлектростанция в Грузии (Абхазии)
 Аламединская ГЭС-4 — гидроэлектростанция в Киргизии
 Каратальская ГЭС-4 — гидроэлектростанция в Казахстане